Красóвский (Красо́вская) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Красовский, Анатолий Степанович (1952—1999) — белорусский предприниматель и педагог.
 
 Красовский, Антон Вячеславович (род. 1975) — российский журналист, телеведущий, пропагандист.
 Красовский, Аполлинарий Каэтанович (1817—1875) — русский инженер, архитектор, теоретик архитектуры.
 Красовский, Афанасий Иванович (1780—1849) — русский военачальник.
 Красовский, Валерий Никодимович (1959—2018) — советский и белорусский футболист.
 Красовский, Василий Иванович (1782—1824) — русский писатель.
 
 Красовский, Георгий Георгиевич (род. 1979) — грузинский футболист.
 Красовский, Гурий Николаевич (1929—2019) — советский и российский токсиколог.
 Красовский, Ежи — польский режиссёр.
 
 Красовский, Иоанн Иоаннович (1746—1811) — протоиерей.
 Красовский, Леонид Станиславович (1930—1983) — русский советский писатель.
 Красовский, Митрофан Павлович (1838—1900) — русский офицер, кавалер Ордена Святого Георгия 4-го класса.
 
 
 Красовский, Олег Антонович (1919—1993) — русский публицист второй эмиграции.
 
 Красовский, Семён Константинович — Георгиевский кавалер.
 Красовский, Сергей Александрович (1894—1971) — советский оперный певец.
 
 Красовский, Феодосий Николаевич (1878—1948) — российский астроном-геодезист.
 Красовский, Эммануил (род. 1946) — израильский пианист и музыкальный педагог.
 
 Красовский, Яков Петрович — Георгиевский кавалер.

Другое 
 Красовский — крупный ударный кратер в экваториальной части обратной стороны Луны.